ślepa próba w chemii
 ślepa próba w medycynie